Ferdinandshöhe steht für 

die Siedlungseinheit Větruše in Ústí nad Labem (deutsch Aussig) in Tschechien 
das Hotel Ferdinandshöhe und die gleichnamige Örtlichkeit an der Nordrampe der Stilfser-Joch-Straße in Südtirol

Anhöhen
Mehltheuerberg, Lausitz
Ferdinandshöhe (Buckow)
Orte
Ferdinandshöhe, dt. Name von Bukowiny, Pommern, Polen